Název Rohoznice má více sídel: 

 Rohoznice (okres Jičín), asi 5 km severovýchodně od Hořic v okrese Jičín
 Rohoznice (okres Pardubice), asi 5 km severně od Lázní Bohdaneč v okrese Pardubice
 Rohoznice (zámek), zpustlý zámeček západně od obce Rohoznice

Externí odkazy